Валери Мезаге (8 декабря 1983 — 15 ноября 2014) — франко-камерунский футболист. Он играл на позиции полузащитника в начале 2000-х — середине 2010-х годов.

Он является воспитанником «Монпелье», затем играл за «Сошо», «Гавр» и «Ванн». Провёл семь матчей за сборную Камеруна, финалист Кубка конфедераций 2003 года. Также в 2008 году в составе «Гавра» выигрывал Лигу 2.

Его младший брат, Тедди, также футболист.

Клубная карьера 
Валери Мезаге начал заниматься футболом в местном клубе, «Камерунаизе де Марселье», за который играл его отец. В девять лет он стал игроком «Бюреля», другого марсельского клуба. Когда Мезаге было 15 лет, его заметил Роже Милла и пригласил в учебный центр «Монпелье». Он сыграл свой дебютный матч за первую команду в декабре 2000 года в кубке Франции против «Сета», матч был проигран с минимальным счётом. Однако своего дебюта в чемпионате ему пришлось ждать ещё два сезона, 30 января 2002 года он сыграл против «Ренна», матч закончился поражением со счётом 2:0. В следующем году он стал одним из ключевых игроков «Монпелье», став по итогам сезона лучшим бомбардиром с шестью голами.

В конце июля 2003 года Валери Мезаге серьёзно пострадал в ДТП. Он перенёс травму головы и в течение трёх дней оставался в коме. Он вернулся к игре спустя несколько месяцев, но не смог восстановить форму до травмы. Из-за этой травмы не состоялся переход Мезаге в «Ренн». В 2011 году он прокомментировал случай так:  31 августа 2004 года он был отдан в аренду «Портсмуту» на один год с правом выкупа. В «Портсмуте» Мезаге не закрепился, клуб не воспользовался правом выкупа, и он вернулся в «Монпелье».

После возвращения Мезаге играл преимущественно в основном составе, и в начале сезона он привлёк внимание «Сошо». В январе 2006 года он подписал контракт с «Сошо» на три с половиной года и снова стал выступать в Лиге 1. Однако, он не смог закрепиться в клубе, который в конце года выиграл кубок Франции. В августе 2007 года Валери Мезаге был на один год сдан в аренду в «Гавру» из Лиги 2. С «Гавром» он выиграл Лигу 2, но в конце сезона клуб решил не выкупать контракт игрока, и Валери Мезаге вернулся в «Сошо». 31 января 2009 года он снова отправился в аренду в клуб Лиги 2, «Шатору».

По окончании контракта с «Сошо» в июле 2009 года он стал игроком «Ванна»:  По окончании одного сезона он перенёс тяжёлый перелом правой ноги в начале следующего. После выздоровления и 14 матчей чемпионата в апреле 2011 года он получил такую же травму и выбыл из строя до конца сезона.

В сентябре 2011 года он подписал контракт с греческим клубом «Панетоликос», команда как раз вышла в Суперлигу. Он сыграл три матча, после чего в январе 2012 года был уволен. После года без клуба в феврале 2013 года он присоединился к клубу английской Первой лиги, «Бери». Он сыграл семь матчей за клуб, а затем в августе 2014 года после года без игровой практики перешёл в «Тулон».

15 ноября 2014 года он был найден мёртвым в своей квартире в Тулоне, причиной смерти стала остановка сердца вследствие сердечного заболевания.

Национальная сборная 
В марте 2003 года Мезаге пришлось выбрать, какую сборную он будет представлять, Мезаге мог играть как за Францию, так и за Камерун. Он сделал выбор в пользу «неукротимых львов» и 27 марта 2003 года вышел на замену вместо Саломона Олембе в товарищеском матче против Мадагаскара. Со сборной Камеруна в июне 2003 года он играл на Кубке конфедераций: в полуфинале против Колумбии он вышел на поле вместо унесённого на носилках Марка-Вивьена Фоэ, который позже умер в больнице. В финале Камерун в экстра-тайме уступил Франции, золотой гол забил Тьерри Анри.

В 2004 году он со сборной принял участие в Кубке африканских наций.

В конце 2007 года со сборной Камеруна он сыграл неофициальный товарищеский матч против сборной Галиции (1:1).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Официальный сайт

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Ванн»
Игроки ФК «Панетоликос»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Тулон»
Умершие от остановки сердца